

Patronyme 

 Josef Lavos (1807-1848), peintre autrichien
 Sérgio Lavos (196-), joueur de football portugais

Toponyme 

 , paroisse de la municipalité portugaise de Figueira da Foz.